Cossutta es un apellido italiano. Es el apellido de:
 Araldo Cossutta (1925–2017), arquitecto que trabajó principalmente en los Estados Unidos;
 Armando Cossutta (1926-), político italiano;
 Carlo Cossutta (1932-2000), tenor italo-argentino.